«Квартал ужаса Снуп Догга» () — комедийный фильм ужасов режиссёра Стэйси Тайтл.

Сюжет 
Добро пожаловать в Квартал Ужаса, где месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. Обаятельный Цербер расскажет нам три поучительные истории о насилии, из которых мы узнаем: что не все гангстеры умирают мучительной смертью, о том как наследники нефтяной династии готовы убить за деньги, но не готовы заплатить, чтобы выжить, и наконец о том, как некая нереально крутая рэп звезда пытается спрятать «скелеты в шкафу», а те выламывают двери этого самого шкафа.

В ролях

Саундтрек 
 Snoop Dogg — «Welcome to the Hood»
 Flii Stylz — «Beaztly»
 Al Kapone — «My Dead Homie»
 Rainman — «Out here»
 Snoop Dogg при участии Young Walt, Terrance Martin и Tiffany Fox — «Shake that shit»
 The North Mississippi Allstars — «Goin back to dixie»
 Percy Sledge — «24-7-365»
 Rednex — «Cotton-Eyed Joe»
 C-Ride при участии Dre — «Get ghost»
 Young Hugg и CJ — «Da hood»
 Ill Bill при участии Skam2 — «Thousand to Ms»
 Flii Stylz при участии Dap — «Clownin out»
 Lordikim — «Stay up»
 Cool и Dre при участии Aries Spears и Pooch Hall — «Sod and Quon’s theme»
 Al Kapone — «Derelicts lair»

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Фильмы Стэйси Тайтл
Фильмы ужасов США
Фильмы-драмы США
Независимые фильмы США